Ysyk-Köl kan syfta på:

Geografi

Kirgizistan 

 Rybatjje (ort i Kirgizistan), Ysyk-Köl, 
 Issyk-Kul, sjö, 
 Ysyk-Köl Oblusu, oblast, 
 Issyk-Kulskij Rajon, distrikt, Ysyk-Köl, 

Robotskapade Kirgizistanförgreningar